Los Órganos puede hacer referencia a:
 Distrito de Los Órganos, distrito de la provincia de Talara, departamento de Piura, Perú.
 Los Órganos (Talara), localidad capital y balneario del distrito homónimo.
 Los Órganos de Juan R. Escudero, localidad del municipio de Acapulco, Guerrero, México.
 Monumento natural de Los Órganos, monumento natural de La Gomera, España.
 Órganos de Montoro, monumento natural de la provincia de Teruel, España.